Józef Hornowski (1773−1817), wojskowy, generał
 Józef Hornowski (1874–1923), lekarz, anatomopatolog
 Józef Hornowski (1916−2011), lekarz, internista